HMS Trafalgar — название пяти кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь битвы при Трафальгаре.

 HMS Trafalgar (1820) — 106-пушечный корабль 1 ранга. Спущен на воду в 1820 году. В 1825 году переименован в HMS Camperdown. С 1854 года на рейдовой службе. В 1857 году превращён в блокшив. В 1882 году переименован в HMS Pitt. Продан в 1906 году.
 HMS Trafalgar (1841) — 110-пушечный корабль 1 ранга. Спущен в 1841 году. В 1859 году оборудован паровой машиной и винтовым движителем. В 1873 году переименован в HMS Boscawen. Продан в 1906 году.
 HMS Trafalgar (1887) — броненосец типа «Трафальгар». Спущен на воду в 1887 году, списан в 1911 году.
 HMS Trafalgar (D77) — эскадренный миноносец типа «Бэтл». Спущен на воду в 1944 году, продан в 1970 году.
 HMS Trafalgar (S107) — подводная лодка типа «Трафальгар». Спущена на воду в 1981 году, списана в 2009 году.